Die Saison 1991 der Volleyball-Weltliga war die zweite Ausgabe des Wettbewerbs. Sie begann am 17. Mai und endete am 27. Juli. Italien gewann den Titel.

Modus 
Die Vorrunde wurde in zwei Gruppen mit jeweils fünf Mannschaften ausgetragen. Die beiden besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für das Halbfinale, in dem sie über Kreuz aufeinandertrafen. Die Sieger der Halbfinalspiele trugen das Finale aus, die Verlierer spielten um den dritten Platz.

Vorrunde

Final Four 
Das Final Four fand in Mailand (Italien) statt.

Endstand

Auszeichnungen

Weblinks 
 Informationen der FIVB (englisch)

1991
Volleyballveranstaltung 1991
Sportsaison 1991